Тетратиостаннат натрия — неорганическое соединение,
комплексный сульфид натрия и олова с формулой NaSnS,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Реакция растворов гексагидроксостанната натрия и сульфида натрия:

Физические свойства 
Тетратиостаннат натрия образует бесцветные кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа P 2c,
параметры ячейки a = 0,7837 нм, c = 0,6950 нм, Z = 2.
.

Растворяется в воде.

Образует кристаллогидраты состава NaSnS•n HO, где n = 12, 14 и 18.

Кристаллогидрат состава NaSnS•18HO, который при 200-270°С теряет часть кристаллизационной воды.

Примечания

Литература 
 
 

Соединения серы
Соединения олова
Соединения натрия